Sean (aussi Seán, dont le féminin est Seána) est un prénom masculin d'origine irlandaise, variante de l'anglais John, dont le sens est « le Seigneur fait grâce ».

Personnes portant ce prénom

Australie
Sean McMullen, auteur

Canada
Sean Burke, joueur de hockey sur glace 
Sean McCann (1935 -), acteur 
Sean Morley, catcheur 
Sean Sullivan, acteur

États-Unis 
Sean Astin, acteur, scénariste, réalisateur et producteur 
Sean Bell, jeune homme victime de violence policière
Sean Callery, compositeur 
Sean J. Combs, alias « Puff Daddy », rappeur 
Sean Daniel, acteur
Sean Elliott, joueur de basketball 
Sean Flynn, acteur, fils d'Errol Flynn
Sean Gullette, acteur, scénariste et producteur 
Sean Hill, joueur de hockey sur glace 
Sean Lennon, chanteur, musicien, et fils de John Lennon
Sean May, joueur de basketball 
Sean McCormack, homme politique 
Sean Murray, acteur 
Sean Patrick O'Malley, archevêque de Boston
Sean Penn, acteur 
Sean Scully, peintre 
Sean Taylor, joueur de football 
Sean Waltman, catcheur 
Mary Sean Young, actrice 
Sean McNamara, réalisateur
Seann William Scott, acteur
Sean Prod'homme, chanteur de polka russe, fils de Kroutchev.

Finlande
Sean Bergenheim, joueur de hockey sur glace

France

Irlande
Sean Kelly, coureur cycliste 
Seán Lemass, homme politique 
Seán MacBride, avocat et homme politique, prix Nobel
Sean McLoughlin Jacksepticeye, Youtuber
Seán O'Casey, dramaturge 
Seán T. O'Kelly, homme politique 
 Seán Smyth, musicien de musique irlandaise

Jamaïque
Sean Paul, chanteur de reggae
Sean Kingston, chanteur de r&b

Nouvelle-Zélande
Sean Fitzpatrick, joueur de rugby à XV 
Sean Lineen, joueur de rugby à XV

Royaume-Uni
Sean Bean, acteur 
Sean Biggerstaff, acteur 
Sean Connery, acteur 
Sean Ellis, réalisateur, acteur, producteur et scénariste 
Sean Lamont, joueur de rugby à XV 
Sean Mathias, réalisateur, acteur et scénariste 
Sean Yates, coureur cycliste

Personnages de fiction 
Sean, personnage du jeu vidéo Street Fighter
Sean Bateman, personnage des romans de Bret Easton Ellis
Sean McNamara, personnage de la série Nip/Tuck

Sean Diaz, protagoniste du jeu Life Is Strange 2

Variantes linguistiques 
Anglais: John

Homonymie de prénom